Соревнования в тройном прыжке у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 15 и 16 августа 2016 года на Олимпийском стадионе. 

Золото завоевал олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2015 года американец Кристиан Тейлор.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив: прыгнуть дальше 16,95 м (Q) или 12 спортсменов с лучшим результатом (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года